Herresingleturneringen ved Wmbledon-mesterskaberne i 1953 var den 67. herresingleturnering ved Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Mesterskabet blev vundet af Vic Seixas, som i finalen besejrede Kurt Nielsen med 9-7, 6-3, 6-4. Begge spillere var i Wimbledon-mesterskabernes herresinglefinale for første gang.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, heraf otte spillere, der havde spillet sig igennem kvalifikationen og én lucky loser.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 1953
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 1953
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 1953
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 1953

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon 
 Wimbledon - The Championships 1953 - Gentlemen's Singles

Noter 

Sport i 1953
1953